Sara o Sarai, muller d'Abraham.
 Topònims:
 Sarai o Vella Sarai, establerta pel governant mongol Batu Khan a la meitat del 1240 al lloc de Saksin prop del Volga
 Nova Sarai o Gran Sarai, ciutat capital de l'Horda d'Or, als segles XIII, XIV i XV
 Saraitxuk o Petita Sarai ciutat a la riba del riu Ural capital de l'Horda de Nogai.